Locked Down ist der Titel folgender Werke:

 Locked Down (2010), US-amerikanischer Action-Thriller von Daniel Zirilli
 Locked Down (2021), britische Tragikomödie von Doug Liman